Memmius steht für:
 Memmius, Angehöriger des römischen plebejischen Geschlechts der Memmier

Memmius ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Memmius (Heiliger) († um 300), Bischof von Châlons-en-Champagne, römisch-katholischer Heiliger
 Abraham Memmius (1564–1602), deutscher Mediziner
 Peter Memmius (1531–1587), Arzt und Hochschullehrer